Johan Lindroth ist der Name folgender Personen:

 Johan Hjalmar Lindroth (1883–1960), finnischer Turner, siehe John Lindroth (Turner) 
* Johan Ivar Lindroth (1872–1943), finnischer Mykologe